Цветные металлы:
 Цветные металлы
 Цветные металлы (журнал)
 Цветные металлы (футбольный клуб, Балхаш)
 Цветные металлы (футбольный клуб, Каменск-Уральский)